Жуко́вский (Жуко́вская) — русская, украинская, белорусская и польская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Жуковский

А 
 
 Жуковский, Алексей Кириллович (псевдоним — Е. Бернет; 1810—1864) — русский поэт.
 Жуковский, Андрей Тимофеевич (1831—1873) — русский архитектор, академик архитектуры ИАХ.

Б

В 
 
 
 Жуковский, Василий Андреевич (1783—1852) — русский поэт, переводчик, литературный критик.
 Жуковский, Виталий Леонидович (род. 1984) — белорусский футбольный тренер.
 
 
 Жуковский, Вячеслав Владимирович (род. 1943) — советский футболист.

Г 
 Жуковский, Герман Леонтьевич (1913—1976) — советский композитор.

Д 
 Жуковский, Даниил Дмитриевич (1909—1938) — писатель, переводчик, математик.
 Жуковский, Денис Юрьевич (род. 1980) — российский футболист.

Е

И-Л 
 Жуковский, Игорь Назариевич (1918—1997) — советский дипломат.
 Жуковский, Людвик Иванович (1923—1997) — полный кавалер ордена Славы.

М 
 Жуковский, Мартин Мартинович (1866—1957) — депутат Государственной думы.

Н

О 
 Жуковский, Олег Владимирович (род. 1970) — белорусский легкоатлет, прыгун в высоту.

П

Р 
 Жуковский, Рудольф Казимирович (1814—1886) — русский художник польского происхождения.

С 
 Жуковский, Семён Борисович (1896—1940) — деятель советских спецслужб.
 Жуковский, Сергей Яковлевич (1918—1980) — советский военачальник, генерал-полковник авиации.
 Жуковский, Сильвестр Константинович (?—1937) — генерал-майор российской армии, генерал армии Литвы.
 Жуковский, Станислав Юлианович (1873—1944) — русский художник польского происхождения.

Т 
 Жуковский, Тимофей (род. 1989) — хорватский волейболист.

Ф, Э, Ю 
 Жуковский, Феликс (1904—1976) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также театральный режиссёр и директор театра.
 Жуковский, Эдуард Адольфович (1853—1903) — русский юрист, почётный опекун, гофмейстер.
 Жуковский, Юлий Галактионович (1822—1907) — публицист и экономист.

Составные фамилии 
 Белёвский-Жуковский, Алексей Алексеевич (1871—1932) — сын великого князя Алексея Александровича и Александры Васильевны Жуковской.
 Жуковский-Жук, Иосиф Иванович (настоящее имя Ян Степанович Плястен; 1889—1937) — участник революционного движения в Российской империи в начале XX века, эсер.



Топоним 
 Жуковский — хутор в Суляевском сельском поселении Кумылженского района Волгоградской области.
 Жуковский — хутор в Кумылженском сельском поселении Кумылженского района Волгоградской области.
 Жуковский — город в Московской области.
 Жуковский — поселок в Кромском районе Орловской области.
 Жуковский — хутор в Новоселицком районе Ставропольского края.
 Жуковский — поселок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Посёлок Жуковского — исторический район в Киевском районе Харькова, назван в честь учёного-аэродинамика Николая Жуковского.

Другие значения 
 Жуковский — четвёртый международный аэропорт Москвы.
 Жуковский — художественный фильм о Николае Егоровиче Жуковском.
 Жуковский — санаторий в городе Жуковка Брянской области.
 Жуковский — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

Разное 
 
 
 
 
 Жуковский трамвай
 Выселок Жуковский — деревня в Гдовском районе Псковской области России
 Институт Жуковски — крупный археологический центр в США при Университете Брауна.

См. также 
 
 
 
 
 Жуковские — польский дворянский род
 Жуковские — русский дворянский род

Примечания